Francisca Edna de Melo Cabral (Belém, 12 de setembro de 1949) é uma professora de língua portuguesa e educação artística, colabora com a revista IEP, O cabano e no jornal A Província do Pará (na coluna "poegrama").

Obras
Emoções: poesias (1985)

Poetas do Pará
Literatura brasileira de expressão amazônica